A 2005-ös Roland Garros férfi versenyét a spanyol Rafael Nadal nyerte az argentin Mariano Puerta előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Roger Federer (Elődöntő)
  Andy Roddick (Második kör)
  Marat Szafin (Negyedik kör)
  Rafael Nadal (Bajnok)
  Gastón Gaudio (Negyedik kör)
  Andre Agassi (Első kör)
  Tim Henman (Második kör)
  Guillermo Coria (Negyedik kör)
  Guillermo Cañas (Negyeddöntő)
  David Nalbandian (Negyedik kör)
 - 
  Nyikolaj Davigyenko (Elődöntő)
  Ivan Ljubičić (Első kör)
  Carlos Moyà (Negyedik kör)
  Tommy Robredo (Negyeddöntő)
  Radek Štěpánek (Harmadik kör)
  Dominik Hrbatý (Első kör)

  Mario Ančić (Harmadik kör)
  Thomas Johansson (Második kör)
  David Ferrer (Negyeddöntő)
  Tommy Haas (Harmadik kör)
  Nicolás Massú (Első kör)
  Sebastien Grosjean (Negyedik kör)
  Feliciano López (Első kör)
  Fernando González (Harmadik kör)
  Jiří Novák (Második kör)
  Filippo Volandri (Harmadik kör)
  Nicolas Kiefer (Negyedik kör)
  Mihail Juzsnij (Második kör)
  Richard Gasquet (Harmadik kör)
  Juan Ignacio Chela (Második kör)
  Juan Carlos Ferrero (Harmadik kör)
  Robin Söderling (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1